Уильям Гилпин ():
 Гилпин, Уильям (губернатор) (1813–1894) — американский военный и государственный деятель, первый губернатор Территории Колорадо.
 Гилпин, Уильям (художник) (1724—1804) — английский священник, художник, поэт, эссеист, теоретик искусства.